Hasenfuß bezeichnet:
 eine Redewendung für einen ängstlich veranlagten Menschen
 ein Werkzeug der Goldschmiede siehe Hasenfuß (Kunsthandwerk)
 einen Hund Friedrichs des Großen, dargestellt auch in einer Skulpturengruppe von Johann Gottfried Schadow mit Namensnennung am Halsband
 Den Korbblütler Sphagneticola trilobata

Hasenfuß ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Hasenfuß (* 1955), deutscher Kardiologe
 Hendrik Hasenfuß, deutscher Lautenbauer
 Jan Hasenfuß (* 1979), deutscher Schauspieler
 Josef Hasenfuß (1901–1983), deutscher katholischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Robert Hasenfuß (1889–1970), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Harald I. (England), der auch Harald I. Hasenfuß genannt wurde
 Hasenfus, Begriffsklärungsseite